Леонардо Вальдес Ромеро (; ) — коста-риканский шахматист, международный мастер (2000).

Многократный чемпион страны. В составе сборной Коста-Рики участник 9-и Олимпиад (1994, 2000—2014).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Коста-Рики